Johnson in een gemuteerde spelling
 Ben Jonson (1572 – 1637), Engels dichter, toneelschrijver en acteur, bevriend met William Shakespeare
 Mattias Jonson (1974), Zweeds voetbalinternational

Zie ook 
 Jonsson (doorverwijspagina)
 Jönsson (doorverwijspagina)
 Jónsson (doorverwijspagina)

Achternaam